Il singolare femminile del torneo di tennis Orange Prokom Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Dinara Safina che ha battuto in finale Henrieta Nagyová che si è ritirata sul punteggio di 6-3, 4-0.

Teste di serie 

 Silvia Farina Elia (secondo turno)
 Patty Schnyder (secondo turno)
 Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
 Martina Suchá (secondo turno)

 Cristina Torrens Valero (primo turno)
 Henrieta Nagyová (finale)
 Maja Matevžič (primo turno)
 Magüi Serna (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Orange Prokom Open 2002